Philippe Leroux peut désigner :
 Philippe Leroux, athlète français ;
 Philippe Leroux (1959-), compositeur français ;
 Philippe Leroux, coureur cycliste français ;
 Philippe Leroux, entraîneur français de football ;
 Philippe Leroux (1951-), musicien français ; 
  (1971-), acteur franco-portugais.